Майнагашев — фамилия; имеет женскую форму Майнагашева.
 Майнагашев, Бронислав Семёнович (1926—2017) — советский моряк, контр-адмирал.
 Майнагашев, Степан Дмитриевич (1886—1920) — этнограф, общественно-политический деятель, основатель хакасской письменности и автономии.